Rodolfo I da Boêmia (–1307) — rei da Boêmia e duque da Áustria e da Estíria (como Rodolfo III).
Rodolfo IV da Áustria (1339-1365) – membro da Casa de Habsburgo e duque da Áustria
Rodolfo Abrantes 
Rodolfo Amoedo (1857-1941)
Rodolfo, Príncipe Herdeiro da Áustria (1858-1889)
Rodolfo da Baviera (1869-1955)
ET & Rodolfo — dupla de humoristas brasileiros
Rodolffo — integrante da dupla Israel & Rodolffo

Desambiguações de antropônimos